Неча́евская — узловая станция Муромского отделения Горьковской железной дороги.

Описание 
Расположена в посёлке Нечаевская Гусь-Хрустального района Владимирской области. Названа в честь известного промышленника XIX века Нечаева-Мальцова Ю. С.  .

С момента открытия станции в двух километрах от неё находится путепровод через железную дорогу Владимир — Тумская, которая до 1924 года была узкоколейной. На этой ветке в черте поселка Нечаевская находится остановочный пункт 77 км, с которого можно добраться до городов Владимир и Гусь-Хрустальный.

Останавливаются электропоезда маршрута Черусти — Вековка, 5 пар в сутки.

Станция имеет одну высокую островную платформу и одну боковую кривую низкую платформу (эта платформа не используется). От станции отходит малодействующая подъездная ветка к станции Окатово (направление Владимир — Тумская) без пассажирского движения.

До 2005 года на станции было старинное деревянное здание вокзала, которое затем было снесено под предлогом аварийного состояния. Взамен никакого здания не построили. 

Нечаевская — пересадочный пункт для едущих из Москвы в город Гусь-Хрустальный, до которого отсюда 14 км, но общественный транспорт не ходит. Поэтому каждую электричку из Москвы встречают несколько десятков такси. Для пересадки на пригородные поезда используется остановочный пункт 77 км, находящийся в двух километрах восточнее станции Нечаевская.

В километре к западу от станции проходит автомобильная дорога Владимир-Тума.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 путепровод через узкоколейную ж.д. Владимир — Рязань у станции Нечаевская, 1910-е годы 
 Путь на 166-й версте Люберецко-Арзамасской линии у станции Нечаевская, 1910-е годы 
 
 

Станции Муромского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Гусь-Хрустального района